Rue du Miroir peut désigner plusieurs voies, notamment :
 la rue du Miroir à Bruxelles et, par extension, le pont de la rue du Miroir,
 la rue du Miroir à Strasbourg.